Römmer ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Römmer (* 1943), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher, niederdeutscher Autor und Moderator
 Gisela Mester-Römmer (* 1955), deutsche evangelische Geistliche und Moderatorin

Siehe auch:
 Rommer